

Sigle 
 Direct Stream Digital – tecnologia di codifica digitale del suono usata nei Super Audio CD

Codici 
 DSD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Anse, La Desirade Grande, Guadalupa